International Open 1996 (также известен как Sweater Shop International Open 1996 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 17 по 24 февраля 1996 года в Суиндоне, Англия. Победителем турнира стал предыдущий чемпион, Джон Хиггинс, обыгравший в финале Рода Лоулера со счётом 9:3.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 60 000
 Высший брейк: 5 000

Высший брейк 

 144 — Джон Хиггинс (полуфинал)

Результаты 

1/32 финала

Матчи по 5 побед

 Стивен Хендри 5:1 Брайан Розвелл  
 Джейсон Принс 5:3 Стив Дэвис  
 Фергал О’Брайен 5:3 Ронни О'Салливан  
 Стивен Ли 5:4 Джон Пэррот  
 Майкл Джадж 5:3 Джеймс Уоттана  
 Крис Смолл 5:4 Алан Макманус  
 Дэйв Финбоу 5:1 Джимми Уайт  
 Карл Броутон 5:3 Даррен Морган  
 Гэри Понтинг 5:2 Кен Доэрти  
 Джо Джонсон 5:4 Питер Эбдон  
 Джон Хиггинс 5:0 Грэм Дотт  
 Найджел Бонд 5:1 Карл Пэйн  
 Дэйв Харольд 5:2 Марк Дэвис  
 Тони Драго 5:2 Терри Мёрфи  
 Билли Снэддон 5:3 Терри Гриффитс  
 Дэвид Ро 5:2 Джим Чемберс  

 Дрю Хенри 5:4 Энди Хикс  
 Марк Уильямс 5:2 Дин О'Кейн  
 Джо Свэйл 5:2 Бэрри Пинчес  
 Ален Робиду 5:1 Майк Халлетт  
 Ник Пирс 5:4 Мик Прайс  
 Род Лоулер 5:0 Мартин Кларк  
 Гэри Уилкинсон 5:3 Пол Уайкс  
 Марк Роуинг 5:4 Марк Ноулз  
 Уэйн Джонс 5:4 Вилли Торн  
 Дэвид Маклеллан 5:3 Стив Джеймс  
 Маркус Кэмпбелл 5:3 Брайан Морган  
 Нил Фудс 5:1 Пэт Хорн  
 Джейсон Фергюсон 5:2 Стефан Мазроцис  
 Марк Кинг 5:0 Дин Рейнолдс  
 Энтони Хэмилтон 5:2 Марк Беннетт  
 Деннис Тейлор 5:3 Тони Джонс

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Шотландии (снукер)
1996 год в снукере